Алексей Иванович Богачёв (1869—?) — русский военный  деятель, полковник  (1916). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1887 году после окончания Владимирского Киевского кадетского корпуса вступил в службу. В 1892 году после окончания Киевского военного училища по II разряду произведён в подпоручики и выпущен в  Крымский 73-й пехотный полк. В 1896 году произведён  в поручики, в 1900 году  в штабс-капитаны, в 1904 году в  капитан.

С 1914 года участник Первой мировой войны, подполковник, в 1916 году произведён в полковники. С 1917 года командир 653-го Перемышльского пехотного полка.

Высочайшим приказом от 24 апреля 1915 года  за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени: 

Высочайшим приказом от 4 августа 1916 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

После Октябрьской революции с 1918 года в Армии Украинской державы, командир 1-го Сердюцкого пешего полка Отдельной Сердюцкой дивизии.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП 1909)
 Орден Святой Анны 3-й степени (ВП 1912)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Мечи — ВП 04.03.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Мечи — ВП 01.09.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 24.04.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 04.08.1916)

Примечания

Литература 
 
 
 по военному ведомству//Русский Инвалид за 1916 г.
 РГВИА Ф.400. Оп.12. Д.26971. Л.859-864; Д.26990. Л.43-53 (1915 г.)
 РГВИА Ф.2464. Оп.2. Д.45. Л.585 об. (1917 г.)

Ссылки 
 
  Богачев Алексей Иванович  Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Киевского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Военные Армии Украинской державы